«Дети сексу не помеха» () — комедийный фильм Дженнифер Уэстфелд, в главных ролях Адам Скотт и Дженнифер Уэстфелд.

Мировая премьера состоялась 9 сентября 2011 года на Кинофестивале в Торонто. В России премьера состоялась 3 мая 2012 года.

Сюжет 
Главных героев Джейсона и Джули связывают долгие дружеские отношения. По сложившемуся у них впечатлению, с появлением детей в семье исчезает романтика отношений, и в этом их вроде бы убеждают ситуации в семьях знакомых и друзей. Чтобы избежать подобных перемен, пара решается завести ребёнка — ведь по их логике, романтики отношений нет, а значит, и терять нечего, зато на свет появится любимое чадо. При этом Джейсон и Джули договариваются о том, чтобы в равной степени нести ответственность за ребёнка, но в то же время быть свободными друг от друга. Но события фильма заставляют их пересмотреть свои взгляды на отношения дружбы и любви.

В ролях

Критика 
Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 67 % на основе 152 рецензий со средним баллом 6.5 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 55 из 100 на основе 36 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2012 года
Фильмы на английском языке